Pyronia tiphon är en fjärilsart som beskrevs av Alfred Kühn 1774. Pyronia tiphon ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
tiphon